Schmidt József (1826–1904) pap, gimnáziumi hittanár
Schmidt József (1848–1928) jogász, közgazdász
Schmidt József (1857–1919) evangélikus kántortanító
Schmidt József (1868–1933) indogermanista, nyelvész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Schmidt József (1874–1934) malommérnök, malomtulajdonos
Schmidt József (1876–1949) római katolikus egyházi író
Schmidt József (1879–1964) mérnök